Виллем:

Персоналии 
 Виллем, Виктор (1877—1918) — бельгийский фехтовальщик, олимпийский чемпион.
 Виллем, Кристоф (Кристоф Дюрье; род. 1983) — французский певец и победитель четвёртой версии Nouvelle Star.
 Виллем ден Бур (1914—1993) — голландский филолог-классик и антиковед.

Имя 
 Виллем-Александр (род. 1967) — седьмой король Нидерландов из Оранской династии, вступивший на престол в 2013 году.
 Виллем (принц Оранский)
 Виллем I — первый король Нидерландов с 1815 по 1840.
 Виллем I — граф Голландии с 1203. Младший сын Флориса III и Ады Хантингдон.
 Виллем II — король Нидерландов и великий герцог Люксембургский с 1840 года. Старший сын и преемник короля Виллема I.
 Виллем III — король Нидерландов и великий герцог Люксембургский с 1849 года, герцог Лимбургский. Сын Виллема II.
 Виллем Баренц — голландский мореплаватель и исследователь. Руководитель трёх арктических экспедиций.
 Виллем Элсхот (1882—1960) — бельгийский нидерландскоязычный поэт и прозаик, литературный критик.

Другое 
 Виллем II (футбольный клуб)

См. также 
 Виллем ван де Велде
 Уильям
 Вильгельм (значения)